Екатерина Юрьевна Шапкайц (род. 1 апреля 1955, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский . Заслуженный художник Российской Федерации (2013).

Биография 
Екатерина Шапкайц родилась 1 апреля 1955 года в Ленинграде. Родителями были еврей Юрий Минеевич Шапкайц и русская Нина Алексеевна Иванова. Замужем за Сергеем Некрасовым. Имеет одну дочь Анну.

В 1980 году окончила Ленинградское высшее художественно-промышленного училище имени Веры Мухиной.

С 1981 года работает художницей по костюмам на киностудии «Ленфильм».
Двоюродная сестра врача Владимира Шапкайца по отцу, двоюродная сестра актёра Александра Рыжкова по матери.

Фильмография 
  — Магистраль (ассистент художника по костюмам, режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Объездчик (короткометражный, новелла в киноальманахе «Особый случай», режиссёр-постановщик: Александр Бибарцев)
  — Порох (режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Противостояние (ассистент художника по костюмам, режиссёр-постановщик: Семён Аранович)
  — Письма мёртвого человека (совместно с Анжелой Сапуновой, режиссёр-постановщик: Константин Лопушанский)
  — Трудно первые 100 лет (режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Посредине мира (документально-игровой, режиссёр-постановщик: Вячеслав Амирханян)
  — Псы (режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
  — Сатана (режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Дом на песке (ТВ, режиссёр-постановщик: Нийоле Адоменайте)
  — Сны о России  (Россия/Япония, совместно с М. Койшаури, режиссёр-постановщик: Дзюнья Сато)
  — Железная Пята Олигархии (совм. с Лайной Романовской, режиссёр-постановщик: Александр Баширов)
  — Хрусталёв, машину! (Россия/Франция, режиссёр-постановщик: Алексей Герман-старший)
  — Мистерии (режиссёр-постановщик: Михаил Калатозишвили)
  — Собственная тень (совместно с Анжелой Сапуновой, режиссёр-постановщик: Ольга Наруцкая)
  — Тарас Бульба (режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Высоцкий. Спасибо, что живой (режиссёр-постановщик: Пётр Буслов)
  — Трудно быть богом (режиссёр-постановщик: Алексей Герман-старший)
  — Викинг (режиссёр-постановщик: Андрей Кравчук)
  — О любви (режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Союз спасения (режиссёр-постановщик: Андрей Кравчук)

Награды и номинации
 2000 — премия «Ника» за лучшую работу художника по костюмам («Хрусталёв, машину!»)
 2010 — премия «Золотой орёл» за лучшую работу художника по костюмам («Тарас Бульба»)
 2010 — номинация на премию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам («Тарас Бульба»)
 2012 — номинация на премию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам «Высоцкий. Спасибо, что живой»
 2013 — Заслуженный художник Российской Федерации (2 сентября 2013 года) — за заслуги в области изобразительного искусства
 2015 — премия «Ника» за лучшую работу художника по костюмам («Трудно быть богом»)
 2018 — премия «Золотой орёл» за лучшую работу художника по костюмам («Викинг»)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Ленфильм
Художницы СССР
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Премия «Ника» за лучшую работу художника по костюмам
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии